Oligarchie
Oligarchie russe